Kane peut se référer à :

Toponyme 

 Kane un borough du comté de McKean, en Pennsylvanie, fondé par Thomas Leiper Kane.
 Kane, un village du comté de Greene dans l'Illinois, aux États-Unis.

Patronyme 

 Abdoul Kader Kane (17?-1807), premier almamy du Fouta-Toro
 Aboubakry Kane (1925-2014), homme politique sénégalais
 Adelaide Kane (1990-), actrice australienne
 Aissa Mama Kane (19?-), femme politique sénégalaise
 Amadou Kane (1954-), banquier et homme politique sénégalais
 Aminata Kane (1969-), joueuse sénégalaise de basket-ball
 Andrea Kane, autrice américaine roman policier et de roman d'amour
 Art Kane (1925-1995), photographe américain
 Big Daddy Kane (1968-), né Antonio Hardy, rappeur américain
 Bob Kane (1915-1998), de son vrai nom Robert Kahn, dessinateur de comics, créateur du super-héros Batman
 Brad Kane (1973-), acteur et compositeur américain
 Candye Kane (1965-2016), chanteuse de blues américaine, ancienne actrice de films pornographiques
 Carol Kane (1952-), actrice américaine
 Cheikh Hamidou Kane (1928-), écrivain sénégalais
 Cheikh Hamidou Kane Mathiara (1939-2009), homme politique sénégalais
 Christian Kane (1974-), acteur, chanteur et guitariste américain
 Daniel Kane (1986-), mathématicien américain
 Elisha Kane (1820-1857), marin, médecin et explorateur américain connu pour ses voyages dans l'Arctique.
 Frank Kane (1919-1968), auteur américain de romans policiers
 Harry Kane (1993-), joueur de football anglais de Tottenham Hotspur Football Club
 Helen Kane (1903-1966), chanteuse américaine
 Henry Kane (1918-1988), auteur américain de romans policiers
 Henry Coey Kane (1843-1917), amiral britannique
 Irene Kane (1924-2013), actrice américaine
 Joel Kane (1921-1993), scénariste et producteur de télévision américain
 Jonny Kane (1973-), pilote automobile britannique
 Joseph Kane (1894-1975), réalisateur, producteur, monteur, scénariste et acteur américain
 Katherine Sophia Kane (1811-1886), botaniste irlandaise.
 Madleen Kane (1958-), mannequin et chanteuse de disco suédoise
 Maïmouna Kane (1937-2019), magistrat et femme politique sénégalaise
 Mamoudou Ibra Kane (1969-), journaliste sénégalais
 Marjorie Kane (1909-1992), actrice américaine
 Miles Kane (1986-), chanteur de rock britannique
 Oumar Kane (1932-2008), historien sénégalais
 Ousmane Kane (1965-), homme politique sénégalais
 Pape Samba Kane (19?-), journaliste sénégalais
 Patrick Kane (1988-), joueur américain de hockey sur glace.
 Paul Kane (1810-1871), peintre irlandais.
 Robert Kane (1809-1890), chimiste irlandais
 Saïdou Kane (1947-2006), socio-anthropologue, militant associatif et leader politique mauritanien.
 Sarah Kane (1971-1999), dramaturge britannique.
Shanley Kane (1987-), journaliste américaine.
 Valene Kane (1984-), actrice britannique.
 Whitford Kane (1881-1956), acteur américain.
 Yaya Abdoul Kane (1976-), homme politique sénégalais.
Amadou Kane  (1949-), ingénieur sénégalais des travaux publics

Musique 
 Kane, petit gong plat japonais
 Danity Kane, groupe musical américain composé de cinq jeunes femmes
 A.R. Kane,  duo britannique de dream pop actif de 1988 à 1994. 
 , groupe de musique de rock néerlandais
 , groupe de musique de rock sud-américain

Titres 

 Kané, chanson du collectif français Fauve.
 Citizen Kane, film américain d'Orson Welles sorti en 1941.
 Solomon Kane, film sorti en 2009, basé sur le personnage éponyme.

Autres 
 Kane est le nom de ring de Glenn Jacobs, catcheur américain ;
 Kane, personnage fictif de la série de jeux vidéo Command and Conquer ;
 Kane, personnage de fiction de Karl Edward Wagner ;
 Kane, Billy, personnage de fiction, créé par SNK ;
 Kane, Charles Foster est le personnage principal du film Citizen Kane ;
 Kane, Solomon, personnage de fiction, créé par Robert E. Howard.

Voir aussi 
 
 
 
 
 
Homonymie de patronyme
Patronyme anglais
Patronyme peul